«Зоряний міст» — щорічний фестиваль письменників-фантастів, який проводився в Харкові у 1999—2012 рр.
 «Зоряний міст» — науково-фантастичний роман.